Il doppio del torneo di tennis Sporting Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Victor Hănescu e Óscar Hernández che hanno battuto in finale Denis Golovanov e Vadim Kucenko 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Denis Golovanov /  Vadim Kucenko (finale)
 Taylor Dent /  Paul Kilderry (primo turno)

 Noam Behr /  Marcos Daniel (primo turno)
 Juan Pablo Guzmán /  Leonardo Olguín (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sporting Challenger 2002